Клаудія Россі (, справжнє ім'я Вероні́ка Ко́зікова ();  13 квітня 1983 року, Миява, Словаччина) — словацька порноакторка.

Біографія 
Россі з'явилася у дорослих фільмах 2003 року, коли їй виповнилося 20 років. За свою кар'єру вона брала участь у двох сотнях фільмів.

Її хобі — їзда на конях, спортивні заняття і читання.

Россі веде особистий сайт-щоденник, розповідає про своє життя, своїх тварин — собаку та коня, про свою подругу Барбару.

Нагороди 
 2007 AVN Award номінація «Іноземна виконавиця року».
 2009 AVN Award номінація «Іноземна виконавиця року»

Примітки

Посилання 
 
 
 
 MySpace 

Словацькі порноакторки
Уродженці Мияви
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами